Зоопарк Сингапура (; ; ), известный также как Зоопарк Мандай, занимает 28 гектаров (69 акров) на берегу водохранилища, покрытого густым лесом в . Зоопарк построен на грант в $9 млн, предоставленный правительством Сингапура и был открыт 27 июня 1973 года. Зоопарк управляется неправительственной организацией , которая также управляет Ночным сафари, Парком птиц «Джуронг» и Речным сафари.

В зоопарке содержатся 315 видов животных, из которых около 16 % находятся под угрозой исчезновения. Зоопарк ежегодно посещает около 1,6 миллиона посетителей.

С самого начала своей работы Сингапурский зоопарк следовал современной тенденции — представлять животных в естественной среде обитания, с открытыми вольерами, рвами и стеклянными заграждениями между животными и посетителями. В 1977 году известный приматолог  провела шесть месяцев в клетке с восемнадцатью орангутангами в зоопарке Сингапура для изучения поведения приматов.

История 
Концепция создания зоопарка разрабатывалась с 1969 года, когда исполнительный директор  (одно из агентств Министерства окружающей среды и водных ресурсов Сингапура) д-р Онг Си Ло принял решение выделить 88 га земли для строительства зоопарка.

В 1971 году началось строительство основных 50 корпусов зоопарка. Директор  (Шри-Ланка) Лин де Олвис был приглашён в качестве специального консультанта будущего зоопарка Сингапура.

27 июня 1973 года зоопарк Сингапура открылся. На момент открытия в нём было представлено 270 животных более чем 72 видов, а штат зоопарка насчитывал 130 сотрудников. К 1990 году в зоопарке насчитывалось 1 600 животных более чем 160 видов, которые были размещены на специально организованных 65 ландшафтных участках.

Экспозиция 
Животные содержатся в просторных открытых вольерах, отделенных от посетителей рвами, которые скрыты растительностью или расположены ниже поля зрения посетителей. Опасные животные, которые могут хорошо лазать, размещены в застеклённых вольерах с природным ландшафтом.

Зоопарк расположен в рамках изначальной территории в 28 га, впоследствии 40 гектаров вторичных лесов были переданы ночному сафари.

Зоопарк предлагает посетителям различные варианты передвижения: трамвайчики, лодки, верхом на пони, конный экипаж. Имеется прокат детских и инвалидных колясок.

Образовательные программы и защита окружающей среды 
В рамках мероприятий правительства Сингапура по защите дикой природы в марте 2006 года при зоопарке открылся Исследовательский центр, который ведёт исследования в интересах зоопарка и его зарубежных партнеров. Природоохранные программы зоопарка получили высокую оценку известного австралийского натуралиста Стива Ирвина («Охотника за крокодилами»).

Зоопарк Сингапура стал первым в мире зоопарком, который разводит белых медведей в тропиках. Белый медведь  стал талисманом зоопарка Сингапура с 26 декабря 1990 года.

Шоу 
Зоопарк проводит многочисленные шоу с участием животных, некоторые из них:
 «Завтрак с орангутангом» позволяет посетителям познакомиться с орангутангами; в этих шоу принимала участие самка суматранского орангутанга  (умерла 8 февраля 2008 года), которая стала символом туристической индустрии Сингапура. Шоу животных сопровождается живыми комментариями сотрудников зоопарка.
 «Тропический лес наносит ответный удар». Действие разворачивается в специально организованном амфитеатре, где актёры и исполнители участвуют наряду с животными: например, в одном из представлений злодей-браконьер пытается вырубить влажные тропические леса, и ему в этом препятствуют местные жители и животные тропического леса (орангутанги, лемуры, выдры и другие).
 «Слоны на работе и игре» демонстрирует, как слоны используются в качестве вьючных животных в Юго-Восточной Азии. Шоу показывает, например, как погонщик слонов обучает слона транспортировке брёвен.
 «Всплеск Сафари» демонстрирует водных млекопитающих и птиц зоопарка. В этом шоу тюлени, морские львы и дельфины выполняют трюки, а пеликаны демонстрируют, как они ловят рыбу клювом.
 «Друзья животных» — шоу, которое проходит в специальном детском отделении зоопарка, в нём участвуют в основном домашние животные (собаки, попугаи), которые исполняют различные трюки.

Друзья зоопарка 
Зоопарк Сингапура проводит программу «Друзья зоопарка», которая предоставляет участникам ряд привилегий, такие как:
 Бесплатный и неограниченный вход в зоопарк в течение года;
 Бесплатная парковка и проезд по зоопарку на трамвайчике;
 Бесплатные подписка на ежеквартальный журнал «чудеса дикой природы»;
 Скидка 10 % в некоторых торговых точках на территории зоопарка.

Организация мероприятий 
В зоопарке есть три специальных места для проведения торжественных мероприятий: Лесной уголок, Павильон на озере и Садовый павильон. Есть также три места для проведения коктейль-пати: Азиатские слоны, Тигровый трек и Лесная тропа. Сингапурский зоопарк также предоставляет возможность проведения дней рождения и свадебных торжеств.

Награды 
 3 звезды по рейтингу Michelin
 Награды от Singapore Tourism Awards
 Награды Ассоциации туризма АСЕАН
 Награда за выставку обезьян (2002)
 Признан одним из лучших мест для семейного отдыха (2006).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зоопарка Сингапура

Достопримечательности Сингапура
Зоопарки Сингапура